Příjmení Wallace nese více různých osobností:

 Alfred Russel Wallace (1823–1913) – britský přírodopisec, badatel, geograf, antropolog a biolog
 David Foster Wallace (1962–2008) – americký spisovatel, autor románů, povídek a esejů, profesor angličtiny a tvůrčího psaní
 Edgar Wallace (1875–1932) – anglický spisovatel, scenárista, dramatik a novinář
 Eli Wallace – fiktivní postava sci-fi seriálu Stargate Universe
 Evan Sewell Wallace (1982–2017) – americký rapper z Filadelfie, známý jako E–Dubble
 Henry A. Wallace (1888–1965) – americký státník a politik
 Ian Wallace – rozcestník
 James Warner Wallace (* 1961) – americký policejní detektiv, autor odborných publikací
 Lew Wallace (1827–1905) – americký právník, voják, státník a spisovatel
 Marcia Wallaceová (1942–2013) – americká herečka
 Mike Wallace (1918–2012) – americký žurnalista, herec a mediální osobnost
 Richard Wallace (1818–1890) – anglický sběratel umění a mecenáš
 Thomas Wallace (1768–1844) – anglický politik
 William Wallace (1270–1305) – skotský národního hrdina
 William Vincent Wallace (1812–1865) – irský skladatel

Externí odkazy